Moorhuhn steht für:
 das Moorschneehuhn, eine Vogelart
 Moorhuhn (Spieleserie), eine Computerspielserie

Siehe auch:
 Morhun